Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 II se dispute du 7 au .

Bonnie Gadusek remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Casale, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bonnie Gadusek et Mary Lou Piatek.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1985 II
Indianapolis II
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en octobre 1985